Ден (Дэн) — русские дворянские роды.

Один из них (), внесенный в матрикул Эстляндской губернии, происходит от Арнольда Дена (ум. 1657), органиста в церкви Св. Николая в Ревеле. Его потомки возведены в дворянское достоинство при Петре III. К этому роду принадлежали два ревельских бургомистра — Иоахим фон Ден (1722—1796) и его сын Томас Иоганн фон Ден (1754—1817) — и внук первого из них генерал-адъютант Андрей Ефимович (Карл Генрих) Ден (1816—1878).

Другой род () происходит от германского выходца Самуила Дена (ум. 1782), выехавшего в Россию с Антоном Ульрихом Брауншвейгским и бывшего впоследствии вице-президентом юстиц-коллегии. Его внук, инженер-генерал Иван Иванович Ден (1787—1857), был членом государственного совета и товарищем генерал-инспектора инженеров. Его племянник, генерал от инфантерии Владимир Александрович Ден (1838—1900) был министром-статс-секретарем великого княжества Финляндского, где этот род Ден записан в дворянский матрикул.

Литература 
 РГИА, ф.1343, оп.15, д.395.
 
 

 

Остзейское дворянство